Thomas Müller (ur. 1966) – niemiecki judoka
 Thomas Müller (1902-?) – SS-Standartenführer i oficer Waffen-S
 Thomas Müller (ur. 1961) – niemiecki kombinator norweski
 Thomas Müller (ur. 1952) – polityk szwajcarski
 Thomas Müller (ur. 1989) – niemiecki piłkarz
 Thomas Müller-Pering (ur. 1958) – niemiecki gitarzysta